Ljestvice i sastavi liga šestog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2016./17.

Federacija BiH

3. ŽNL Tuzlanske županije

Istok 
Također pod nazivom 3. liga Tuzlanskog Kantona Istok 

 Izvori:  
 brckosport.net  
 brckosport.net, raspored  
 NS Tuzlanske županije

Jug 
Također pod nazivom 3. liga Tuzlanskog Kantona Jug 

 Izvori:  
 brckosport.net  
 brckosport.net, rezultati  
  NS Tuzlanske županije

Sjever 
Također pod nazivom 3. liga Tuzlanskog Kantona Sjever ili Treća liga Brčko Distrikta 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori: 
 brckosport.net  
 brckosport.net, rezultati  
 posavinasport.com  
  NS Tuzlanske županije

Zapad 
Također pod nazivom 3. liga Tuzlanskog Kantona Zapad 

 Izvori:   
 brckosport.net  
 brckosport.net, rezultati  
  NS Tuzlanske županije

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 
 

6-2016-17
 6